Пуно:

 Пуно — город на юго-востоке Перу, расположенный на берегу озера Титикака
 Пуно — одна из 13 провинций перуанского региона Пуно.
 Пуно — регион на юге Перу.